Skupina může označovat:

 sociální skupina
 skupina (periodická tabulka) – skupina prvků v periodické tabulce, které mají často podobné chemické a fyzikální vlastnosti
 funkční skupina –  skupina atomů v molekule, která jí přidává určité charakteristické vlastnosti
 hudební skupina
 skupina (pedologie) – kategorizační jednotka Morfogenetického klasifikačního systému půd ČSSR
 pracovní skupina
 skupina armád
 skupina a podskupina řidičských oprávnění
 Skupina (taxonomie) – obecné označení, kterým můžeme nahradit libovolnou taxonomickou kategorii (např. když si nejsme jisti), každý taxon může být označen jako skupina
 skupina (informatika)
 Skupina (firma) – české holdingové sdružení

Externí odkazy